«Оборотень» (, ) — канадский фильм ужасов 2000 года, снятый режиссёром Джоном Фоусетом. Премьера фильма состоялась 1 августа 2000 года. В 2004 году вышло два фильма по мотивам «Оборотня»: сиквел под названием «Сестра оборотня» и приквел «Рождение оборотня».

Сюжет 
Две неразлучные сестры являются своеобразными изгоями в своём небольшом захолустном городке: они носят чёрные одежды, не приемлют каких-то общепринятых правил и стараются сторониться других людей. Кроме того двум сёстрам оказывается близкой эстетика смерти, даже в качестве своего школьного проекта они предложили набор фотографий, на которых они изобразили различные варианты своей смерти. Вместе с тем ситуация ещё осложняется и тем, что обе сестры поклялись покончить жизнь самоубийством после достижения возраста совершеннолетия. Однако вскоре жизнь сестёр начинает кардинально изменяться.

Всё начинается с того, что обе они захотели отомстить одной из своих одноклассниц, похитив её собаку и инсценировав её убийство неким монстром-чудовищем. Вскоре монстр действительно совершает нападение, но не по задумке сестёр, а в реальности, ранив Джинджер и попав под колёса автомобиля наркоторговца Сэма. Немногим позже выясняется, что этим монстром был оборотень, после чего укушенная им Джинджер начинает изменяться на глазах: она взрослеет, изменяется её поведение, привычки и мировоззрение, она начинает носить вызывающе-сексуальные одежды и знакомиться с молодыми людьми.

Но в то же время она претерпевает метаморфозы превращения иного рода: становится агрессивной и опасной, всё ближе к сущности оборотня. А в это время Бриджит пытается сделать выбор: находиться ли ей возле постоянной меняющейся сестры и сохранить ей верность, или отказаться от неё в пользу своей безопасности.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили в период с 25 октября по 6 декабря 1999 года в Канаде недалеко от Торонто. Однако идея создания подобного фильма у режиссёра Джона Фоусета возникла ещё в 1995 году, когда он встречался со сценаристом Карен Уолтон. Планировалось даже выпустить фильм годом ранее в 1998 году, но из-за финансовых и организационных проблем фильм вышел лишь в 2000 году.

В качестве производителей фильма выступили следующие организации:
 Water Pictures
 Unapix Films
 TVA International
 The Ontario Film and Television Tax Credit
 The Movie Network
 Tattersall Sound
 Telefilm Canada
 Space: The Imagination Station
 Oddbod Productions
 Motion International
 Lions Gate Films
 Copper Heart Entertainment
 Casablanca Sound and Picture
 Canadian Television Fund
 Canadian Film or Video Production Tax Credit

Награды и номинации 
 2000 — специальное упоминание жюри кинофестиваля в Торонто за лучший канадский фильм
 2002 — премия «Сатурн» за лучший релиз на DVD
 2002 — премия Canadian Comedy Awards за лучший оригинальный сценарий (Карен Уолтон)
 2002 — премия International Horror Guild Award за лучший фильм
 2002 — три номинации на премию «Джини»: лучшая операторская работа (Том Бест), лучший монтаж (Бретт Салливан), лучший звук

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы об оборотнях
Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов 2000 года
Комедийные фильмы ужасов
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Ginger Snaps
Молодёжные фильмы
Боди-хоррор